

Cinema 
My Wife – film del 1915 diretto da George Foster Platt
My Wife – film del 1918 diretto da Dell Henderson
My Wife – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Columbia Pictures Corporation
My Wife – cortometraggio del 1999 diretto da Lars C. Steinmeyer

Musica 
My Wife – brano musicale del 1971 dei The Who presente nell'album Who's Next

Teatro 
My Wife – lavoro teatrale del 1907 di Michael Morton